Thor steht für:

 Thor, skandinavischer Name des germanischen Gotts Donar
 Thor (Vorname), nordisch
 Thor (Band), kanadische Metal-Band (ab 1976)
 Thor (Comic), Comicfigur von Marvel (ab 1962)
 Thor (Automarke), britische Automobilmarke (1919–1923)
 Thor (Fluggerät), unbemanntes Luftfahrzeug von Airbus (2015)
 Thor (Rakete), US-amerikanische Mittelstrecken-Rakete (1955–1972)
 Thor (Unternehmen), Spezialchemiehersteller in Speyer
 Thor (Reederei), Färöer-Inseln
 Thor Industries, US-amerikanischer Campingwagen-Hersteller
 Thor Motor Car Co., britische Automobilmarke (1904–1906)
 Thor, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Herstellers von Motorrädern und Automobilen Aurora Automatic Machinery Company
 Thor, dänische Biermarke, siehe Royal Unibrew #Marken
 Thor, deutsches Artilleriegeschütz, siehe Mörser Karl

Filmtitel:
 Thor – Der unbesiegbare Barbar, italienischer Barbarenfilm (1983)
 Thor: Der Hammer Gottes, US-amerikanischer Actionfilm (2009)
 Thor – Der Allmächtige, US-amerikanischer Mockbuster (2011)
 Thor – Ein hammermäßiges Abenteuer, isländischer Animationsfilm (2011)
 Thor (Film), Realverfilmung des gleichnamigen Marvel-Comicstoffes (2011)
 Thor – The Dark Kingdom, Fortsetzung des Marvel-Comicstoffes (2013)
 Thor: Tag der Entscheidung, Fortsetzung des Marvel-Comicstoffes (2017)
 Thor: Love and Thunder, Fortsetzung des Marvel-Comicstoffes (2022)
 Thor: God of Thunder (Film), US-amerikanischer Mockbuster (2022)

Schiffsnamen:
 Thor (Schiff, 1898), sechstes Panzerschiff der schwedischen Marine
 Thor (Schiff, 1920), ehemaliges Schiff der isländischen Küstenwache
 Thor (Schiff, 1930), ehemaliges Schiff der isländischen Küstenwache
 Thor (Schiff, 1938), deutscher Hilfskreuzer während des Zweiten Weltkrieges
 Thor (Schiff, 1951), ehemaliges Schiff der isländischen Küstenwache
 THOR (Schiff, 1981), deutsches Ölbekämpfungsschiff
 Thor (Schiff, 2010), Errichterschiff von Harren & Partner
 Thor (Schiff, 2011), Schiff der isländischen Küstenwache

Geografie:
 Thor (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Thor (Iowa), Ort im Humboldt County, USA
 Thor Island – mehrere Inseln
 Mount Thor, Berg in Kanada
 Mount Thor (Antarktika), Berg im Viktorialand
 Thor Peak (Wyoming), Berg im Grand-Teton-Nationalpark, USA
 Le Thor, französische Gemeinde, Département Vaucluse, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Personen:
 Annika Thor (* 1950), schwedische Schriftstellerin
 Anton thor Helle (1683–1748), estnischer Pfarrer und Übersetzer
 Cameron Thor (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Thor Chuan Leong (* 1988), malaysischer Snookerspieler
 Ebba Busch Thor, früherer Ehename von Ebba Busch (* 1987), schwedische Politikerin
 Harald B. Thor (* 1956), österreichischer Bühnen- und Kostümbildner
 Holger Thor (* 1971), österreichischer Partyveranstalter und Drag Queen
 Jon Mikl Thor (* 1953), kanadischer Bodybuilder, Musiker, Filmkomponist, Schauspieler und Sänger der Band Thor
 Jonas Thor Olsen (* 1978), dänischer Skilangläufer
 Ludwig von Thor, siehe Epitaph für Ludwig von Thor
 Sig Thor (Sigvart Thorkelsen; 1856–1937), norwegischer Zoologe
 Walter Thor (1870–1929), deutscher Maler und Grafiker

THOR steht als Abkürzung für:
 Tactical Helicopter Offensive Response, siehe Das fliegende Auge #Trivia

Siehe auch:
 Thoor (Begriffsklärung)
 Tor (Begriffsklärung)
 Torr (Begriffsklärung)
 Þór (Begriffsklärung)

Abkürzung